Улица Ерёмина — название нескольких улиц.

 Улица Ерёмина (Василия Ерёмина) — улица в Екатеринбурге.
 Улица Ерёмина — улица в Курске.
 Улица Ерёмина — улица в Миассе.